Сивер может означать:

Персоналии 
 Сивер, Сергей Викторович (род. 1962) — российский военачальник, начальник Военной академии РВСН имени Петра Великого, генерал-лейтенант.
 Сивер, Том (1944—2020) — американский профессиональный бейсболист.
 Сивер, Фред Джей (1877—1970) — американский миколог.

Топоним 
 Сивер — село в Изяславском районе Хмельницкой области Украины.
 Сивер — река в Якутии, приток Берёзовки.
 Сивер — река в Нижегородской области, приток Вили.

Примечания